Eure bezeichnet

 den französischen Fluss Eure
 das nach dem Fluss benannte französische Verwaltungsgebiet Département Eure
 das nach dem Fluss benannte französische Verwaltungsgebiet Département Eure-et-Loir
 ein deutsches, besitzanzeigendes Pronomen

Eure ist der Familienname folgender Person:
 John Eure († 1322), englischer Ritter und Rebell

Siehe auch:
 Öhr
 Eurre